Thenay (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Thenay (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym